Хенох, Рэм Германович — советский инженер
 Хенох — село, Цунтинский район Дагестана